Leśniaki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Leśniaki, village de la gmina de Rusiec
 Leśniaki, village de la gmina de Szczerców
dans la voïvodie de Mazovie
 Leśniaki, village du Powiat de Sochaczew
dans la voïvodie de Silésie
 Leśniaki, village du powiat de Będzin
 Leśniaki, village du powiat de Częstochowa